Ewa Nowicka-Rusek – polska antropolog
 Eva Nowicki – niemiecka szachistka polskiego pochodzenia